Ladeburg (Brandenburg), een plaats in de gemeente Bernau bei Berlin in de Duitse deelstaat Brandenburg
Ladeburg (Saksen-Anhalt), een plaats in de gemeente Gommern in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt